Льямеро, Браулио (, Мансаналь-дель-Барко, Самора, 22 июня 1956) — испанский  и .

Биография 
Родился в Мансаналь-дель-Барко, получил образование в области информационных технологий в журналистике. Работал в прессе, на радио (в том числе на Испанском национальном радио и местном радио Cadena Ser), стал директором саморской газеты La Opinión de Zamora. В литературном мире Льямеро известен в основном как автор произведений для детей, однако он также писал пьесы и сценарии для документальных фильмов.

Среди его опубликованных работ 
 Ведьма Гари (La Bruja Gari), 1988.
 Бунт озорных домовых (La rebelión de los duendes alegres), 1989.
 Тот, кто изобрел мам (El inventor de mamás), 1989.
 Призрак Пупы и другие рассказы (El fantasma Pupas y otros cuentos), 1990.
 Волшебный телевизор (El televisor mágico) 1990.
 Инспектор Тигрили (El inspector Tigrili) (1990).
 Фантазии Боро (Fantasías de Boro), 1991.
 Приятели Оливии (Los nonovios de Olivia), 1992.
 Король Простак (El rey Simplón), 1993.
 Искатели улыбок (Buscadores de sonrisas), 1994.
 Крылья астронавта (Alas de astronauta), 1994.
 Моя тетя Тита и похитители черешни (Mi tía Tita y los ladrones de cerezas), 1994.
 Дитя мороза (El hijo del frío), 1995.
 Зоркие глаза (Ojos como teles), (2003.
 Ангелы яблок (Ángeles de manzanas), 2004.
 Похищенная курица (La gallina secuestrada), 2005.
 Поцелуй времени (El beso del tiempo), 2005.

Его детские книги широко известны во всем мире, переведены на различные языки и многократно переиздавались.

Ссылки 
 Официальный сайт писателя (на исп.)
 О книге «Фантазии Боро»

Детские писатели по алфавиту
Испанские писатели